Декабрьский переулок:

 Декабрьский переулок — переулок в Ижевске
 Декабрьский переулок — переулок в посёлке Никитинском Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области
 В Ногинске Московской области:
 1-й Декабрьский переулок
 2-й Декабрьский переулок
 3-й Декабрьский переулок
 4-й Декабрьский переулок
 Декабрьский переулок — переулок в Шахтах Ростовской области

См. также 

 Декабрьская улица